Crüwell ist der Familienname folgender Personen:

 Arnold Crüwell (1847–1935), deutscher Fabrikant
 Arnold Friedrich Crüwell (1772–1845), deutscher Unternehmer und Politiker 
 Gottlieb August Crüwell (1866–1931), österreichischer Historiker und Bibliothekar
 Eva Crüwell, deutsche Schauspielerin
 Karl Crüwell (1845–1899), deutscher Kaufmann und nationalliberaler Politiker, MdL
 Ludwig Crüwell (1892–1958), deutscher General im Zweiten Weltkrieg
 Sophie Crüwell (1826–1907), deutsche Opern-Sängerin

Crüwell steht auch für das Rauchtabak-Unternehmen Gebr. Crüwell.

Crüwell-Haus ist die Bezeichnung für
 das Crüwell-Haus (Bielefeld) am Alten Markt in Bielefeld, Sitz der Firma Gebr. Crüwell
 eine weitere Bezeichnung für das Bürgermeisterhaus (Herford) (Höckerstraße 4)
 die Bezeichnung für ein ehemaliges Gebäude in der Lübberstraße in Herford